Dit is een lijst van planetoïden 23901-24000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (23901) - || 1998 SU62|| 25 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (23902) - || 1998 SN64|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (23903) - || 1998 SK65|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (23904) - || 1998 SE70|| 21 september 1998 || LINEAR
|-
| (23905) - || 1998 SQ70|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (23906) - || 1998 SB72|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (23907) - || 1998 SH72|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (23908) - || 1998 SL80|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (23909) - || 1998 SZ96|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (23910) - || 1998 SP115|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (23911) - || 1998 SF128|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (23912) - || 1998 SU128|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (23913) - || 1998 SB129|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (23914) - || 1998 SO129|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (23915) - || 1998 SN130|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (23916) - || 1998 SD131|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (23917) - || 1998 SV132|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (23918) - || 1998 SH133|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (23919) - || 1998 SV134|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (23920) - || 1998 SE135|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (23921) - || 1998 SH135|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (23922) - || 1998 SR135|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (23923) - || 1998 SA137|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (23924) - || 1998 SX140|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (23925) - || 1998 SZ140|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (23926) - || 1998 SU141|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (23927) - || 1998 SS144|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (23928) - || 1998 ST160|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (23929) - || 1998 SU163|| 18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (23930) - || 1998 SX163|| 18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (23931) - || 1998 SV164|| 21 september 1998 || LONEOS
|-
| (23932) - || 1998 TN2|| 13 oktober 1998 || ODAS
|-
| (23933) - || 1998 TD3|| 14 oktober 1998 || CSS
|-
| (23934) - || 1998 TN5|| 13 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (23935) - || 1998 TU6|| 13 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (23936) - || 1998 TV6|| 13 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (23937) - || 1998 TR15|| 15 oktober 1998 || ODAS
|-
| (23938) - || 1998 TR33|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (23939) - || 1998 TV33|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (23940) - || 1998 UE || 16 oktober 1998 || CSS
|-
| (23941) - || 1998 UW1|| 16 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (23942) - || 1998 UX1|| 16 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (23943) - || 1998 UO2|| 20 oktober 1998 || ODAS
|-
| (23944) - || 1998 UR3|| 20 oktober 1998 || ODAS
|-
| (23945) - || 1998 US4|| 20 oktober 1998 || ODAS
|-
| (23946) - || 1998 UL6|| 22 oktober 1998 || ODAS
|-
| (23947) - || 1998 UH16|| 23 oktober 1998 || ODAS
|-
| (23948) - || 1998 UQ18|| 25 oktober 1998 || T. Kobayashi
|-
| (23949) - || 1998 UP21|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (23950) - || 1998 UM24|| 18 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (23951) - || 1998 UX25|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (23952) - || 1998 UU28|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (23953) - || 1998 UV30|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (23954) - || 1998 UT35|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (23955) - || 1998 UO44|| 18 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (23956) - || 1998 VD9|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (23957) - || 1998 VL16|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (23958) - || 1998 VD30|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (23959) - || 1998 VZ36|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (23960) - || 1998 VL37|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (23961) - || 1998 VL39|| 11 november 1998 || LINEAR
|-
| (23962) - || 1998 WO1|| 18 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (23963) - || 1998 WY8|| 18 november 1998 || N. Sato
|-
| (23964) - || 1998 WR15|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (23965) - || 1998 WP16|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (23966) - || 1998 WO22|| 18 november 1998 || LINEAR
|-
| (23967) - || 1998 XQ12|| 14 december 1998 || K. Korlević
|-
| (23968) - || 1998 XA13|| 8 december 1998 || ODAS
|-
| (23969) - || 1998 XF78|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (23970) - || 1998 YP6|| 21 december 1998 || ODAS
|-
| (23971) - || 1998 YU9|| 25 december 1998 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (23972) - || 1999 AA || 3 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (23973) - || 1999 CA4|| 5 februari 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (23974) - || 1999 CK12|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (23975) - || 1999 CU81|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (23976) - || 1999 DZ6|| 23 februari 1999 || LINEAR
|-
| (23977) - || 1999 GW6|| 14 april 1999 || LINEAR
|-
| (23978) - || 1999 JF21|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (23979) - || 1999 JL82|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (23980) - || 1999 JA124|| 14 mei 1999 || LINEAR
|-
| (23981) - || 1999 LC4|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (23982) - || 1999 LM12|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (23983) - || 1999 NS11|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (23984) - || 1999 NC42|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (23985) - || 1999 NB53|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (23986) - || 1999 NZ53|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (23987) - || 1999 NB63|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (23988) Maungakiekie || 1999 RB || 2 september 1999 || I. P. Griffin
|-
| (23989) Farpoint || 1999 RF || 3 september 1999 || G. Hug, G. Bell
|-
| (23990) Springsteen || 1999 RM1|| 4 september 1999 || I. P. Griffin
|-
| (23991) - || 1999 RD3|| 6 september 1999 || K. Korlević
|-
| (23992) - || 1999 RO11|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (23993) - || 1999 RS13|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (23994) - || 1999 RA14|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (23995) - || 1999 RX17|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (23996) - || 1999 RT27|| 8 september 1999 || K. Korlević
|-
| (23997) - || 1999 RW27|| 8 september 1999 || K. Korlević
|-
| (23998) - || 1999 RP29|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (23999) Rinner || 1999 RA33|| 9 september 1999 || L. Bernasconi
|-
| (24000) Patrickdufour || 1999 RB33|| 10 september 1999 || L. Bernasconi|}

Planetoïdenlijsten